Avalon Terrace bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Avalon Terrace (Florida), im Hillsborough County
 Avalon Terrace (Louisiana), im Tangipahoa Parish
 Avalon Terrace (Virginia), im Virginia Beach (city) County